Hunde steht für:

 Hunde (Canidae), Familie der Hundeartigen
 Haushund, domestizierte Unterart
 Bahunde, auch kurz Hunde, Bantuvolk im Kongo

 Hunde (Film), original Собаки Sobaki, Dokumentarfilm von Witali Manski (1987)

Person:
 Diribe Hunde (* 1984), äthiopische Marathonläuferin

Siehe auch:
 Hund (Begriffsklärung)